Катарина II може бити:

 Катарина Велика, руска царица
 прво име рок групе Екатарина Велика (ЕКВ)
 Катарина Друга, југословенски ТВ филм из 1987. године